Die Bundesliga 1974/75 der Männer war die 9. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurde Borussia Düsseldorf.

Saison 
Es nahmen zehn Mannschaften teil, neu waren der TTC Remlingen und der TTV Metelen, die für Hertha BSC und den Mettmanner TV aufgestiegen waren, aber sofort wieder abstiegen und durch den TSV Milbertshofen und den VfL Osnabrück ersetzt wurden. Meister wurde Borussia Düsseldorf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer

Tischtennisveranstaltung 1974
Tischtennisveranstaltung 1975
Tischtennis-Bundesliga